Skolsky ist der Familienname folgender Personen:
 Sidney Skolsky (1905–1983), US-amerikanischer Journalist, Autor, Gesellschaftskolumnist und Schauspieler
 Stephanie Skolsky, verheiratete Steffi Sidney (1935–2010), US-amerikanische Schauspielerin und Fernsehproduzentin